Kubanowka () ist ein russischer Ortsname:
 Kubanowka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Brakupönen, 1938 bis 1946 Roßlinde, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Kubanowka (Orjol), Dorf in der Oblast Orjol